Agreste Potiguar (mesoregio), een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Agreste Potiguar (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte